Draco significa drago in latino

Personaggi
 Draco o Dracone, visse nel VII secolo a.C. e fu un giurista e politico ateniese, il primo legislatore dell'antica Atene di cui siano pervenute le leggi.

Astronomia
Draco – costellazione dell'emisfero settentrionale

Personaggi fittizi
Draco – drago protagonista del film Dragonheart
Draco – personaggio minore del manga Monster Musume, di razza dragonewt
Draco Malfoy – personaggio della serie di romanzi di Harry Potter

Zoologia
Draco – genere di rettili al quale appartengono specie conosciute come "draghi volanti"

Altro
Draco – insegna tipica della coorte dell'esercito romano
DRACO – sistema sperimentale di farmaci antivirali
Draco – famiglia di propulsori progettati da SpaceX
Centauro 76/62 "Draco" – variante antiaerea dell'autoblindo Centauro

Pagine correlate
Drago (disambigua)